Sarriegi ist der Familienname folgender Personen:

 Amaiur Sarriegi (* 2000), spanische Fußballspielerin
 Josu Sarriegi (* 1979), spanischer Fußballspieler